Vorrichten steht für:
 Vorrichten (Schweißtechnik), im Rohrleitungs- und Anlagenbau
 Vorrichten von Speisen, siehe Anrichten
 Vorrichten von Papierbögen, siehe Buchbinden #Vorrichten der Bogen
 regional in Sachsen für Schönheitsreparaturen oder malermäßige Instandsetzung, siehe Renovierung

 Vorrichtung steht für:
 Vorrichtung, Arbeitsmittel im Maschinenbau
 Vorrichtung (Bergbau), Auffahrung von Grubenbauen
 Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

Siehe auch: